Батан Чико има више значења:

 Батан Чико (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Батан Чико (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику